В 1962—1964 годах выпускалась монета в 50 сантимов с портретом Марианны, рисунок которой разработал Анри Лагрифул.
В 1965 году она была заменена на монету в полфранка с изображением Сеятельницы ().

Изображение Сеятельницы было выполнено в 1897 году Оскаром Роти и использовалось на французских монетах до 1920 года. Появившись вновь на монетах в 1965 году, сеятельница до настоящего времени присутствует на французских монетах.

Таблица монет с портретом сеятельницы

Памятные монеты 
Памятных монет номиналом в пол-франка не выпущено.

Ссылки 
 «Valeur des Monnaies de France» de René Houyez éditions GARCEN
 https://web.archive.org/web/20081125064337/http://www.monnaiedeparis.fr/fonds_doc/fquantite.htm : Tableau

Монеты Франции
Номиналы во франках